Klát je příjmení, jež nosí více osobností:

 Jaroslav Klát (1902–1979) – český malíř a výtvarník
 Jaroslav Klát (1962) (* 1962) – český akademický malíř a pedagog, syn Jaroslava Kláta

Podobné názvy 
 Klátov

Česká příjmení